Avocación puede hacer referencia a:
 Pasatiempo
 Avocación (derecho administrativo)